Crowsnest Pass o Crow's Nest Pass – passo di montagna delle Montagne Rocciose Canadesi, situato tra l'Alberta e la Columbia Britannica (Canada)
 Crowsnest Pass – cittadina dell'Alberta (Canada), situata ai piedi del passo montano omonimo